Handlungsfähigkeit steht für:

  Handlungsfähigkeit (Psychologie)

Recht:
 Handlungsfähigkeit (Deutschland)
 Handlungsfähigkeit (Liechtenstein)
 Handlungsfähigkeit (Österreich)
 Handlungsfähigkeit (Schweiz)

Siehe auch: